Borger (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Borger-Odoorn, municipi de la província de Drenthe, al nord-est dels Països Baixos
 Gloria Borger (1952), experta en política, periodista i columnista estatunidenca